Андрия́ка () — украинская фамилия. Известные носители:

 Андрияка, Александр Александрович (род. 1952) — украинский политик, народный депутат Украины (1990—1994).
 Андрияка, Николай Иванович (1905—1977) — советский художник, Заслуженный художник РСФСР.
 Андрияка, Сергей Николаевич (род. 1958) — российский художник-акварелист, Народный художник Российской Федерации, сын Н. И. Андрияки.